Păun este un nume de familie care provine de la denumirea păsării omonime. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:
Adrian Păun (n. 1995), fotbalist român
Cătălin Păun (n. 1988), fotbalist român
Dumitru Păun (n. ?), politician român
Georgian Păun (n. 1985), fotbalist român
Gheorghe Păun (n. 1950), matematician român
Nicolae Păun (n. 1964), politician român
Paul Păun (1915-1994), poet avangardist și artist vizual român și israelian
Emilian Galaicu-Păun (n. 1964), poet moldovean
Gabriel Badea-Păun (n. 1973), istoric de artă român

Nume de familie românești